Jacques Lambert  peut désigner :

 Jacques Augustin Lambert Marin (1755-?), homme politique français ;
 Jacques-Antoine Lambert (1770-1850), collectionneur lyonnais qui légua à la ville de Lyon plusieurs milliers d'objets et de monnaies antiques ;
  (1891-1947), architecte français ;
 Jacques Lambert (1901-1991), juriste français ;
 Jacques G. Lambert (1923-2013), ichtyologue et botaniste belge ;
 Jacques Lambert (1948-), préfet français.